La formula molecolare C16H16O6 può indicare:
 Ossipeucedanina idrato
 Heraclenolo

Formule molecolari